Fazilka () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Punjab.

Die Stadt liegt in der nordindischen Ebene 7 km von der pakistanischen Grenze entfernt.
Fazilka ist Verwaltungssitz des 2011 neu gegründeten gleichnamigen Distrikts.
Die Stadt hatte beim Zensus 2011 76.492 Einwohner. Der über 300 Meter hohe Fernsehturm Fazilka befindet sich in Fazilka.

Klima 
Das Klima in Fazilka wird als Wüstenklima bezeichnet. Das ganze Jahr über fällt ganz wenig Niederschlag. In den Sommermonaten Juli, August und September, während der Monsunzeit, fallen noch die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 307 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,6 °C.

Weblinks 

 Website des Municipal Council Fazilka

Einzelnachweise 

Municipal Council in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Fazilka